Тер-Мартирося́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Тер-Мартиросян, Карен Аветикович (1922—2005) — советский и российский физик-теоретик.
 Тер-Мартиросян, Тигран Георгиевич (1906—1984) — советский композитор и музыкальный педагог.

См. также 
 Мартиросов
 Мартиросьян
 Мартиросян